Let's Talk About Sex (Salt-N-Pepa), een nummer van Salt-N-Pepa uit 1991
 Let's Talk About Sex (1992), een Nederlandse korte film uit 1992 van Jan van den Berg
 Let's Talk About Sex (1998), een Amerikaanse film uit 1998 van Troy Beyer
 Let's talk about sex (Eén), een tv-programma van Lieve Blancquaert uit 2021